Василий Иванович Золотарёв:
 Золотарев, Василий Иванович (1905—1959) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Золотарёв, Василий Иванович (род. 1959) — советский футболист, нападающий.